kenéz, falutelepítő vezető a középkori Magyarországon
Kenéz, keresztnév
Települések
Kenéz, község Vas megyében
 Taktakenéz, község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében